Ćukovac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Ćukovac, un village situé dans la municipalité de Kneževo et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Ćukovac, un village situé dans la municipalité de Bojnik, district de Jablanica ;
Ćukovac, un village situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica ;
Ćukovac, une localité située sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja ;
Ćukovac, un quartier de la municipalité de Zemun, sur le territoire de la Ville de Belgrade.